Аралсульфат:

 Аралсульфат — бывшее название компании «Аралтуз»
 Аралсульфат — бывшее название посёлка Жаксыкылыш